Green Bay, città (city) statunitense del Wisconsin
 Green Bay, cittadina (town) statunitense del Wisconsin
 Green Bay, una baia del lago Michigan
 Green Bay, cittadina neozelandese, sobborgo di Auckland
 Green Bay, cittadina canadese dell'Ontario

Col nome Green Bay ci si può riferire anche ad alcune squadre sportive, tutte con sede a Green Bay (Wisconsin):
 Green Bay Blizzard, squadra professionistica di football a 8
 Green Bay Bombers, squadra di football indoor
 Green Bay Bullfrogs, squadra di baseball
 Green Bay Gamblers, squadra giovanile di hockey su ghiaccio
 Green Bay Gladiators, squadra semi-professionistica di football americano
 Green Bay Packers, squadra professionistica NFL